La Serie A2 2009-2010 è stata la 26ª edizione di questo torneo, la seconda divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto. La regular season è iniziata il 5 dicembre 2009 per poi terminare il 22 maggio 2010. Alla fine di essa hanno preso il via i play-off e i play-out.

Le squadre campioni in carica sono la Rari Nantes Imperia e la Roma Pallanuoto, promosse nel campionato precedente in Serie A1.

Classifica

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Tabellone 1

Tabellone 2

Play Out

Verdetti
 RN Camogli e Can. Ortigia promosse in Serie A1
 Modena, Como e CN Salerno retrocesse in Serie B

Note

Voci correlate 
Serie A1 2009-2010 (pallanuoto maschile)
Coppa Italia 2009-2010 (pallanuoto maschile)

Sport acquatici nel 2009
Sport acquatici nel 2010
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto